Александр Васильевич Гудович:
 Гудович, Александр Васильевич (1754—1806) — генерал-майор, участник штурма Измаила.
 Гудович, Александр Васильевич (1869—1919) — кутаисский губернатор, статский советник.